Володар E (бл. 534 — бл. 615) — ахав Унське царства з 546 до 615 року. Його ім'я ще достеменно не виявлено.

Життєпис 
Походив з 1-ї династії Пусільхи. Про його батьків нічого невідомо. Можливо був сином Володаря D. Ім'я мати точно відомо — Ті’-У’-К'ухуль-К'ук’.

Почав панувати між 685 та 692 роками. Після тривалої кризи зумів відновити своє царство. Щоб це підкреслити, Володар E прийняв титул західного калоомте (на кшталт імператора). Втім він був лише пишним титулом, який не відповідав гегемонії царства Ун в Південному Белізі.

В день 9.14.0.0.0, 6 Ахав 13 Муваахн (5 грудня 711 року) висвятив стелу М, на якій намагався представити себе могутнім ахавом. Помер десь у 710-х або на початку 720-х років. Йому наслідувала донька Іш-Іч'аак-К'ініч.

Джерела 
 Prager C., Volta B., Braswell G. The Dynastic History and Archaeology of Pusilha, Belize // The Maya and their Central American Neighbors: Settlement Patterns, Architecture, Hieroglyphic Texts, and Ceramics / Ed. by G. Braswell. — London and New York: Routledge, 2014. — P. 289—291

Царі Пусільхи